Het seizoen 1982/83 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1982 en eindigde op 11 juni 1983 met de finale in het Heizelstadion in Brussel. De beker ging naar SK Beveren dat Club Brugge in de finale versloeg.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden in één wedstrijd afgewerkt. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Ronny Martens - SK Beveren (7 doelpunten)
 René van der Gijp - KSC Lokeren (7 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1982/83